Slalom kobiet na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 24 lutego 1996 roku, na trasie Neveros. Tytułu sprzed trzech lat nie obroniła Austriaczka Karin Buder, która wcześniej zakończyła karierę. Nową mistrzynią świata została Pernilla Wiberg ze Szwecji, drugie miejsce zajęła Francuzka Patricia Chauvet, a brązowy medal zdobyła Urška Hrovat ze Słowenii.

Do startu w zawodach zgłoszono 61 zawodniczek, z których wystartowało 59, a 27 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996